Jaguar är en deckarbokserie som utgavs 1950–1982 av Wennerbergs förlag  och omfattade sammanlagt 432 volymer. Volym nr 200 var en jubileumsbok. Bland de senare volymerna fanns en del nya upplagor av tidigare utgivna böcker.

Serien var den första massmarknadsserie som redan från början hade pocketutförande. Den omfattade främst amerikanska deckare översatta till svenska och de tre inledande böckerna var översatta av Ria Wägner. Åren 1980-1981 utkom dock två böcker på originalspråket svenska, skrivna av Jan Burell, som var en pseudonym för Bengt-Åke Cras.

I denna serie har bland andra Evan Hunter (även under pseudonymerna Richard Marsten och Ed McBain), Richard S. Prather, Edward S. Aarons (även under pseudonym Edward Ronns), Richard Deming (även under pseudonym Max Franklin), Bruno Fischer, William Campbell Gault (även under pseudonym Roney Scott), Milton Lesser (under pseudonymerna Stephen Marlowe och Jason Ridgway), Henry Kane,  W.R. Burnett, John D. MacDonald, Louis Trimble (även under pseudonym Stuart Brock), Lionel White och Berkeley Gray (egentligen Edwy Searles Brooks) publicerats.

Böcker i serien

Noter

Externa länkar
http://www.serielagret.se/bocker/Jaguar.htm

Bokserier